Janneh ist der Familienname folgender Personen:

 Amulie Janneh (1935–2009), gambischer Politiker
 Kabineh Janneh, liberianischer Politiker

Siehe auch:
 Semega-Janneh